Фархад и Ширин 
 Фархад и Ширин () — поэма Алишера Навои (1484), вторая часть Хамсы.
 Фархад и Ширин () — пьеса Самеда Вургуна (1941).